Исидоро-Ноблия () — город на северо-востоке Уругвая, в департаменте Серро-Ларго.

География 
Расположен на границе с Бразилией, в 12 км к югу от города Асегуа и в 45 км к северу от административного центра департамента, города Мело. Абсолютная высота — 174 метра над уровнем моря.

История 
15 ноября 1963 года получил статус села (Pueblo), а 20 октября 1992 года — статус малого города (Villa).

Население 
Население города по данным на 2011 год составляет 2331 человек.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания 

Города Уругвая